Alfred Huet du Pavillon (1829-1907) – botanico francese
 Conrad Busken Huet (1826-1886) – scrittore e critico letterario olandese
 Cristobal Huet (1975) – hockeista su ghiaccio francese
 Gustavo Huet (1912-1951) – tiratore a segno messicano
 Henri Huet (1927-1971) – fotoreporter francese
 Maurice Huet (1918-1991) – schermidore francese
 Paul Huet (1803-1869) – pittore e incisore francese
 Pierre-Daniel Huet (1630-1721) – filosofo, storico e teologo francese